

Geografia
Canada
Trail – città della Columbia Britannica

Stati Uniti d'America
Trail – città del Minnesota
Trail – census-designated place dell'Oregon
 Trail – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska

Sport

Trail – nome inglese del motoalpinismo
Trail running – gara di corsa in montagna

Televisione 
 TRaiL – programma televisivo di Rai Ladinia